Schuon ist der Familienname folgender Personen:

 Frithjof Schuon (1907–1998), schweizerischer Metaphysiker und Religionsphilosoph
 Hermann Schuon (1886–1966), deutscher Wirtschaftsmanager
 Karl Theodor Schuon (* 1940), deutscher Politikwissenschaftler
 Ludwig Schuon (1871–1937), deutscher Manager der Chemischen industrie
 Marcel Schuon (* 1985), deutscher Fußballspieler